Барковка — топоним
 Барковка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Барковка — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Барковка — деревня в Покровском районе Орловской области.

 Барковка — река в Московской и Калужской областях, левый приток реки Нара